

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bukowskie – część miasta Tarnogród
 Bukowskie – wieś  w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice

Miejscowości na Białorusi 

 Bukowskie – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.

Zobacz też 
 Bukowa, Bukowice, Bukowie, Bukowiec, Bukowina, Bukowno, Bukowo